Corpus – collezione di testi selezionati e organizzati per facilitare le analisi linguistiche
 Corpus – villaggio e comune argentino
 Corpus – scultura a grandezza naturale raffigurante Cristo crocifisso realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel 1650